Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier III, se dispute à Bad Gastein du 23 au .

Francesca Schiavone remporte le simple dames. En finale, elle bat Yvonne Meusburger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lucie Hradecká et Renata Voráčová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Autriche
Sport en Autriche en 2007
Tennis en juillet 2007